Серия B 2001/2002 () — 70-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 августа 2001 года и закончился 2 июня 2002 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 2001/02 на legaserieb.it
 Серия B 2001/02 на rsssf.com

2001/2002
Футбол в Италии в 2001 году
Футбол в Италии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002